

Cinema 

 In the Morning – film del 2014 di Nefertite Nguvu

Musica 
In the Morning – singolo dei Coral del 2005
 In the Morning – singolo dei Razorlight del 2006
 In the Morning – singolo dei Junior Boys del 2006
 In the Morning – singolo di J. Cole del 2010
 In the Morning – singolo di Jennifer Lopez del 2020
 In the Morning – singolo delle Itzy del 2021